Барбара Элин Вудс (, род. 11 марта 1962) — американская актриса.

Жизнь и карьера 
Барбара Элин Вудс появилась почти в пятидесяти телесериалах и фильмах начиная с конца восьмидесятых. Она наиболее известна по своей роли Деборы Ли в телесериале «Холм одного дерева», в котором она снималась с 2003 по 2012 год. Также она известна благодаря своей роли в ситкоме «Дорогая, я уменьшил детей» (1997—2000).

Вудс сыграла главную роль в недолго просуществовавшей прайм-тайм мыльной опере «Эдем» в 1993 году, в рамках продвижения которой позировала для мужского журнала Playboy в июне того же года. Кроме этого она сыграла главные роли в нескольких малоуспешных фильмах в начале девяностых и в разные годы появилась в таких сериалах как «Женаты… с детьми», «Золотые девочки», «Она написала убийство», «Прикосновение ангела», «Отчаянные домохозяйки» и многих других.

С 1999 года Вудс замужем за режиссёром Джоном Линдом и у них трое дочерей: Натали, Эмили и Аливия, которые также являются актрисами.

Фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактрисы США
Выпускники Университета Северного Иллинойса